Kromskaja () – nazwa toponimów w Rosji

 Kromskaja – wieś w obwodzie kurskim
 Kromskaja – wieś w obwodzie orłowskim

Także 
 Kromskaja – stacja kolejowa na linii Orzeł – Briańsk

Strony ujednoznaczniające